Courville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Courville im Département Marne
 Courville-sur-Eure im Département Eute-et-Loir

Courville ist der Familienname folgender Personen:

 John Preston Courville (1939–2011), US-amerikanischer Rock-’n’-Roll- und Rockabilly-Sänger, siehe Johnny Preston 
 Nicholas de Courville (um 1590–1634), französischer General in schwedischen Diensten